Kim Hyun-soo (in coreano ) può riferirsi a:

Kim Hyun-soo – (14 febbraio 1973), ex calciatore sudcoreano
Kim Hyun-soo – (13 marzo 1973), ex calciatore e allenatore sudcoreano
Kim Hyun-soo – (1988), giocatore di baseball sudcoreano
Kim Hyun-soo - (2000), attrice sudcoreana